Une chaîne de télévision thématique, ou chaîne de télévision spécialisée, est une chaîne de télévision dont l'éventail des programmes cible une thématique donnée ou une catégorie de téléspectateurs précise. Elle s'oppose à la chaîne de télévision généraliste, dont la programmation est destinée au public le plus large.

Parmi les types de chaînes de télévision thématiques, on trouve :
 les chaînes de télévision pour la jeunesse,
 les chaînes de télévision religieuses,
 les chaînes de télévision féminines,
 les chaînes de télévision documentaires,
 les chaînes de télévision cinéma,
 les chaînes de télévision culinaires,
 les chaînes de télévision d'information en continu,
 les chaînes de télévision musicales,
 les chaînes de télévision sportives,
 les chaînes de télévision pour adulte.

Voir aussi 
 Chaîne de télévision généraliste

Terminologie de la télévision